Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1986 war das 10. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 13. April 1986 in Lelystad statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1985/86.

Geschichte 
Bei seiner ersten und einzigen Teilnahme bei einer Junioren-EM im Cadre 47/2 sicherte sich Dick Jaspers den Titel. Im Finale besiegte er den Franzosen Marc Massé mit 200:162 in 6 Aufnahmen. Platz drei mit allen Turnierbestleistungen belegte der Bochumer Fabian Blondeel. Im kleinen Finale besiegte er Frédéric Caudron mit 200:5 in 2 Aufnahmen.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde „Jeder gegen Jeden“. Die beiden Gruppenbesten spielten eine KO-Runde um den Titel. Die Plätze 5–10 wurden ausgespielt. Alle Partien gingen bis 200 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Finalrunde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1986
Karambolageveranstaltung 1986
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Flevoland
Lelystad